Аю:
 Аю — рыба семейства плекоглоссовых
 Аю — персонаж манги Kanon.
 Aю — псевдоним Аюми Хамасаки.
 Аю — один из Бенуэ-конголезских языков.
 Аю — род в составе башкир, обозначающее медведя-прародителя или медведя-покровителя.
 Аю-Даг — Медведь-гора.
 Аю Кёус (1905—1950) — камбоджийский государственный деятель, премьер-министр Камбоджи.

 Топоним
 Аю — река в России, протекает в Омской области (Тарский район).
 Аю — село в Мензелинском районе Татарстана.